Gastrocopta rupicola är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Gastrocopta rupicola ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
rupicola